Дедулешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Мірча-Воде.
 Дедулешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Топлічень.
 Дедулешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Моререшть.